WNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nawabshah (Pakistan)
 WNS – sistema di numerazione del WADP (Wadp Numbering System)